Liotia adnirabilis är en snäckart som beskrevs av E. A. Smith 1890. Liotia adnirabilis ingår i släktet Liotia och familjen turbinsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Turbinsnäckor
adnirabilis